Anabar (Nauru), een district en een plaats in het land Nauru
 Anabar (rivier), een rivier in de Russische auonome republiek Sacha